Die Bezeichnung Höllenturm steht für folgende Objekte:

 Dortmunder Stadtbefestigung#Höllenturm, Turm in der mittelalterlichen Dortmunder Stadtbefestigung
 Altstadt (Euskirchen)#Fangenturm (Höllenturm), abgegangener Turm der mittelalterlichen Euskirchener Stadtbefestigung
 Phare de Kéréon („Höllenturm“), freistehend im Meer gebauter Leuchtturm an der bretonischen Küste
 Höllenturm, Name für die Burg Mole in den Sagen des Spessarts
 Höllenturm (Affensteine), ein Klettergipfel (Nr. 47, ) im Klettergebiet Affensteine in der Sächsischen Schweiz
 Tsumiki-Höllenturm, eine Tetris Variante für Nintendo DS